E47 oder E 47 steht für:
 Europastraße 47, eine Fernstraße von Helsingborg in Schweden nach Lübeck in Schleswig-Holstein
 HMS E47, ein britisches U-Boot

E47